Витрина DC: Джона Хекс — короткометражный мультипликационный фильм, основанный на комиксах DC Comics о Джоне Хексе. Является вторым из серии «Витрина DC». Фильм вышел 27 июля 2010 года как бонус к фильму «Бэтмен: Под красным колпаком».

Сюжет 
Дикий Запад. Пьяный преступник Ред Док оказывается в салуне и требует ещё выпивки. Хозяйка салуна мадам Лоррейн приглашает его к себе, где убивает, а её сподручные избавляются от тела.

На следующий день Джона Хекс, идущий по следу Дока, оказывается в городе, где узнаёт от официантки, что Лоррейн знает, где найти преступника. Джона сорит деньгами и таким образом привлекает внимание хозяйки. Оказавшись в её комнате, он интересуется Доком и, уклоняясь от выстрела, вырубает мадам. Затем он расправляется с её подручными и убивает бармена, пытавшегося застрелить Хекса. Толпе Джона сказал, что напитки за счёт заведения.

Джона заставляет очнувшуюся Лоррейн показать место, где спрятано тело Дока. Она отвозит его к заброшенным шахтам, в одной из которых находится много трупов. Спустившись вниз, Лоррейн пытается снова убить Хекса, но тот отправляет её в нокаут. Забрав тело преступника, Джона оставляет женщину в шахте со словами:
Ты не одна. Ты в тёплой компании, в которой со всеми знакома.

Роли озвучивали 
 Джона Хекс — Томас Джейн
 мадам Лоррейн — Линда Хэмилтон
 бармен — 
 Рэд Док — Майкл Рукер
 официантка — Мишель Трахтенберг

Музыка 
7 композиций вошли в саундтрек «Витрина DC: Супермен/Шазам! – Возвращение Чёрного Адама» вместе с остальными короткометражными мультфильмами DC.

Номинации 
В 2011 фильм был номинирован на премию «Золотая бобина» в категории «Лучший звуковой монтаж мультфильмов, выпущенных сразу на видео».

Примечания

Ссылки 

Мультфильмы США 2010 года
Вестерны США
DC Showcase
Мультфильмы Жуакина Душ Сантуша
Короткометражные мультфильмы США
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях